Permutation – album di Amon Tobin del 1998
 Permutation – album di Bill Laswell del 1999